Holy Resurrection Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Holy Resurrection Church (Belkofski, Alaska), NRHP-ID 80000739
 Holy Resurrection Church (Kodiak, Alaska), NRHP-ID 77001574

Siehe auch:
 Church of the Resurrection
 Auferstehungskirche